Saige Ryan Noel Campbell (Orange County, 3 de dezembro de 1995) é uma atriz norte-americana.

Filmografia

Prêmios e indicações

Ligações externas 
 
 

Atores dos Estados Unidos